Уильям II де Бошан ()

 Уильям II де Бошан из Элмли (умер в 1197) — английский землевладелец, феодальный барон Салварпа, шериф Вустершира с 1190.
 Уильям II де Бошан из Бедфорда (умер в августе 1262) — английский землевладелец, феодальный барон Бедфорд и кастелян Бедфордского замка.

См. также 
 Уильям де Бошан